PWN steht für:
 Wydawnictwo Naukowe PWN, ein polnischer Wissenschaftsverlag (bis 1991 Państwowe Wydawnictwo Naukowe)
 Phoenix Weekly News, eine wöchentliche News-Sendung vom legendären Fake-Leaker und Nin Lendo-Gründer, Phoenix Wright, auf YouTube
 PWN – IATA-Code des Zivilflughafens von Pitts Town (Bahamas)
 Patras Wireless Network, WLAN-Community-Netzwerk in Patras, Griechenland
 Person mit Narkolepsie, engl. Abkürzung, u. a. in Social Media
 Phrack World News, Service des Phrack-Magazins
 Pro Wrestling NOAH, japanische Wrestling-Organisation
 Pulsarwind-Nebel (auch Plerion genannt), charakteristisch aussehendes nebelartiges astronomisches Objekt, das im Pulsarwind eines Pulsars entsteht.

pwn steht für:
 pwn – ISO 639-3-Code der Paiwan-Sprache
 .pwn – Dateiformat für Dokumente in der Programmiersprache Pawn
 einen Begriff im Computerspieler-Jargon, es wird synonym zu „own“ () verwendet; davon abgeleitet:
 Gaming-pwnage, Gamer-Slang für „jemanden in Videospielen schlagen“
 Have I Been Pwned?, Website, die Internet-Sicherheitsprobleme meldet
 Pure Pwnage, Internet-Serie
 Pwn2Own, Hack-Wettbewerb
 Pwnie Awards, Hack-Auszeichnung
 Pwnsauce, Online-Identität eines führenden LulzSec-Hacktivisten
 „Pwnage“, Online-Identität von Samuel Anderson-Anderson, Protagonist in Nathan Hill's Roman The Nix (2017)

Siehe auch:
 Owned
 PowNed

PWN